De Eotetrapodiformes zijn een clade van Tetrapodomorpha die de viervoetige gewervelde dieren (tetrapoden in de traditionele zin) omvat en hun naaste gevinde verwanten, twee groepen stamtetrapoden genaamd tristichopteriden en elpistostegaliden. De clade werd in 2010 benoemd door Michael I. Coates en Matt Friedman, als de 'tetrapodiformen van de dageraad', en gedefinieerd als de op een knooppunt gebaseerde clade die bestaat uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Eusthenopteron en Ichthyostega plus al zijn nakomelingen. Dit sluit dus de meest basale tetrapodomorfen uit, zoals de rhizodonten en megalichthyiformen.

Cladogram uit Swartz, 2012:

Vissen